La tourte peut faire référence :
 au pigeon migrateur ;
 à la tourte, une spécialité culinaire salée qui consiste en une pâte farcie de viande, de poisson et/ou de légumes, ou de fruits dans sa version sucrée.
 
En outre, les personnalités suivantes ont porté ce patronyme :
 François Tourte (1747-1835), un archetier français ; 
 Suzanne Tourte (1904-1979), une artiste française.